{{Картка:Таксономія
| name = Етеостома
| fossil_range = 
| image = Fantail Darter (Etheostoma flabellare).jpg
| image_width = 240px
| image_caption = Etheostoma flabellare
| image2 = Etheostoma blennioides 2.jpg
| image2_width = 240px
| image2_caption = Mascle dEtheostoma blennioides capturat a Illinois.
| status = 
| status_system = iucn3.1
| status_ref = 
| domain = Ядерні (Eukaryota)
| regnum = Тварини (Animalia)
| subregnum = Справжні багатоклітинні (Eumetazoa)
| phylum = Хордові (Chordata)
| subphylum = Черепні (Craniata)
| subphylum2 = Хребетні (Vertebrata)
| superclassis = Щелепні (Gnathostomata)
| classis = Променепері (Actinopterygii)
| subclassis = Новопері (Neopterygii)
| infraclassis = Костисті риби (Teleostei)
| superordo = Акантопері (Acanthopterygii)
| ordo = Окунеподібні (Perciformes)
| subordo = Окуневидні (Percoidei)
| familia = Окуневі (Percidae)
| subfamilia = Дартери (Etheostomatinae)
| genus = Etheostoma| genus_authority = (Rafinesque, 1819)
| type_species =
| subdivision_ranks = Види
| subdivision = Див. текст
| range_map =
| range_map_width = 240px
| range_map_caption=
| synonyms =
}}Етеостома''' (Etheostoma) — рід дрібнорозмірних риб родини Percidae, поширені переважно у Північній Америці.

 Види 

 Etheostoma acuticeps (Bailey, 1959)
 Etheostoma akatulo (Layman & Mayden, 2009)
 Etheostoma aquali (Williams & Etnier, 1978)
 Etheostoma artesiae (Hay, 1881)
 Etheostoma asprigene (Forbes, 1878)
 Etheostoma atripinne (Jordan, 1877)
 Etheostoma australe (Jordan, 1889)}}
 Etheostoma autumnale (Mayden, 2010)
 Etheostoma baileyi (Page & Burr, 1982)
 Etheostoma barbouri (Kuehne & Small, 1971)}}
 Etheostoma barrenense (Burr & Page, 1982)
 Etheostoma basilare (Page, Hardman & Near, 2003)
 Etheostoma bellator (Suttkus & Bailey, 1993)
 Etheostoma bellum (Zorach, 1968)
 Etheostoma bison (Ceas & Page, 1997)
 Etheostoma blennioides (Rafinesque, 1819)
 Etheostoma blennius (Gilbert & Swain, 1887)
 Etheostoma boschungi (Wall & Williams, 1974)
 Etheostoma brevirostrum (Suttkus & Etnier, 1991)
 Etheostoma brevispinum (Coker, 1926)
 Etheostoma burri (Ceas & Page, 1997)
 Etheostoma caeruleum (Storer, 1845)
 Etheostoma camurum (Cope, 1870)
 Etheostoma cervus (Powers & Mayden, 2003)
 Etheostoma chermocki (Boschung, Mayden & Tomelleri, 1992)
 Etheostoma chienense (Page & Ceas, 1992)
 Etheostoma chlorobranchium (Zorach, 1972)
 Etheostoma chlorosomum (Hay, 1881)
 Etheostoma chuckwachatte (Mayden & Wood, 1993)
 Etheostoma cinereum (Storer, 1845)
 Etheostoma collettei (Birdsong & Knapp, 1969)
 Etheostoma collis (Hubbs & Cannon, 1935)
 Etheostoma colorosum (Suttkus & Bailey, 1993)
 Etheostoma coosae (Fowler, 1945)
 Etheostoma corona (Page & Ceas, 1992)
 Etheostoma cragini (Gilbert, 1885)
 Etheostoma crossopterum (Braasch & Mayden, 1985)
 Etheostoma davisoni (Hay, 1885)
 Etheostoma denoncourti (Stauffer & van Snik, 1997)
 Etheostoma derivativum (Page, Hardman & Near, 2003)
 Etheostoma ditrema (Ramsey & Suttkus, 1965)
 Etheostoma douglasi (Wood & Mayden, 1993)
 Etheostoma duryi (Henshall, 1889)
 Etheostoma edwini (Hubbs & Cannon, 1935)
 Etheostoma erythrozonum (Switzer & Wood, 2009)
 Etheostoma etnieri (Bouchard, 1977)
 Etheostoma etowahae (Wood & Mayden, 1993)
 Etheostoma euzonum (Hubbs & Black, 1940)
 Etheostoma exile (Girard, 1859)
 Etheostoma flabellare (Rafinesque, 1819)
 Etheostoma flavum (Etnier & Bailey, 1989)
 Etheostoma fonticola (Jordan & Gilbert, 1886)
 Etheostoma forbesi (Page & Ceas, 1992)
 Etheostoma fragi (Distler, 1968)
 Etheostoma fricksium (Hildebrand, 1923)
 Etheostoma fusiforme (Girard, 1854)
 Etheostoma gracile (Girard, 1859)
 Etheostoma grahami (Girard, 1859)
 Etheostoma gutselli (Hildebrand, 1932)
 Etheostoma histrio (Jordan & Gilbert, 1887)
 Etheostoma hopkinsi (Fowler, 1945)
 Etheostoma inscriptum (Jordan & Brayton, 1878)
 Etheostoma jessiae (Jordan & Brayton, 1878)
 Etheostoma jordani (Gilbert, 1891)
 Etheostoma juliae (Meek, 1891)
 Etheostoma kanawhae (Raney, 1941)
 Etheostoma kantuckeense (Ceas & Page, 1997)
 Etheostoma kennicotti (Putnam, 1863)
 Etheostoma lachneri (Suttkus & Bailey, 1994)
 Etheostoma lawrencei (Ceas & Burr, 2002)
 Etheostoma lemniscatum (Blanton & Jenkins, 2008)
 Etheostoma lepidum (Baird & Girard, 1853)
 Etheostoma longimanum (Jordan, 1888)
 Etheostoma lugoi (Norris & Minckley, 1997)
 Etheostoma luteovinctum (Gilbert & Swain, 1887)
 Etheostoma lynceum (Hay, 1885)
 Etheostoma maculatum (Kirtland, 1841)
 Etheostoma mariae (Fowler, 1947)
 Etheostoma marmorpinnum (Blanton, 2008)
 Etheostoma microlepidum (Raney & Zorach, 1967)
 Etheostoma microperca (Jordan & Gilbert, 1888)
 Etheostoma mihileze (Mayden, 2010)
 Etheostoma moorei (Raney & Suttkus, 1964)
 Etheostoma neopterum (Howell & Dingerkus, 1978)
 Etheostoma nianguae (Gilbert & Meek, 1887)
 Etheostoma nigripinne (Braasch & Mayden, 1985)
 Etheostoma nigrum (Rafinesque, 1820)
 Etheostoma nuchale (Howell & Caldwell, 1965)
 Etheostoma obeyense (Kirsch, 1892)
 Etheostoma occidentale (Powers & Mayden, 2007)
 Etheostoma okaloosae (Fowler, 1941)
 Etheostoma olivaceum (Braasch & Page, 1979)
 Etheostoma olmstedi (Storer, 1842)
 Etheostoma oophylax (Ceas & Page, 1992)
 Etheostoma orientale (Powers & Mayden, 2007)
 Etheostoma osburni (Hubbs & Trautman, 1932)
 Etheostoma pallididorsum (Distler & Metcalf, 1962)
 Etheostoma parvipinne (Gilbert & Swain, 1887)
 Etheostoma percnurum (Jenkins, 1994)
 Etheostoma perlongum (Hubbs & Raney, 1946)
 Etheostoma phytophilum (Bart & Taylor, 1999)
 Etheostoma planasaxatile (Powers & Mayden, 2007)
 Etheostoma podostemone (Jordan & Jenkins, 1889)
 Etheostoma pottsii (Girard, 1859)
 Etheostoma proeliare (Hay, 1881)
 Etheostoma pseudovulatum (Page & Ceas, 1992)
 Etheostoma punctulatum (Agassiz, 1854)
 Etheostoma pyrrhogaster (Bailey & Etnier, 1988)
 Etheostoma radiosum (Hubbs & Black, 1941)
 Etheostoma rafinesquei (Burr & Page, 1982)
 Etheostoma ramseyi (Suttkus & Bailey, 1994)
 Etheostoma raneyi (Suttkus & Bart, 1994)
 Etheostoma rubrum (Raney & Suttkus, 1966)
 Etheostoma rufilineatum (Cope, 1870)
 Etheostoma rupestre (Gilbert & Swain, 1887)
 Etheostoma sagitta (Jordan & Swain, 1883)
 Etheostoma saludae (Hubbs & Cannon, 1935)
 Etheostoma sanguifluum (Cope, 1870)
 Etheostoma scotti (Bauer, Etnier & Burkhead, 1995)
 Etheostoma segrex (Norris & Minckley, 1997)
 Etheostoma sellare (Radcliffe & Welsh, 1913)
 Etheostoma sequatchiense (Burr, 1979)
 Etheostoma serrifer (Hubbs & Cannon, 1935)
 Etheostoma simoterum (Cope, 1868)
 Etheostoma sitikuense (Blanton, 2008)
 Etheostoma smithi (Page & Braasch, 1976)
 Etheostoma spectabile (Agassiz, 1854)
 Etheostoma squamiceps (Jordan, 1877)
 Etheostoma stigmaeum (Jordan, 1877)
 Etheostoma striatulum (Page & Braasch, 1977)
 Etheostoma susanae (Jordan & Swain, 1883)
 Etheostoma swaini (Jordan, 1884)
 Etheostoma swannanoa (Jordan & Evermann, 1889)
 Etheostoma tallapoosae (Suttkus & Etnier, 1991)
 Etheostoma tecumsehi (Ceas & Page, 1997)
 Etheostoma tennesseense (Powers & Mayden, 2007)
 Etheostoma tetrazonum (Hubbs & Black, 1940)
 Etheostoma thalassinum (Jordan & Brayton, 1878)
 Etheostoma tippecanoe (Jordan & Evermann, 1890)
 Etheostoma trisella (Bailey & Richards, 1963)
 Etheostoma tuscumbia (Gilbert & Swain, 1887)
 Etheostoma uniporum (Distler, 1968)
 Etheostoma variatum (Kirtland, 1838)
 Etheostoma virgatum (Jordan, 1880)
 Etheostoma vitreum (Cope, 1870)
 Etheostoma vulneratum (Cope, 1870)
 Etheostoma wapiti (Etnier & Williams, 1989)
 Etheostoma whipplei (Girard, 1859)
 Etheostoma zonale (Cope, 1868)
 Etheostoma zonifer (Hubbs & Cannon, 1935)
 Etheostoma zonistium'' (Bailey & Etnier, 1988)
</div>

Література

Джерела 

 Fritzsche, R.A., 1982. Osteichthyes. A: Parker, S.P., Synopsis and Classification of Living Organisms, vol. 2. McGraw-Hill, Нью-Йорк: 858–944.

Посилання 
 Encyclopedia of Life 
 Animal Diversity Web 
 Barcodes of Life
 GBIF 
 NCBI
 Nomenclator Zoologicus
 ITIS 

Окуневі